Калкан — термін, що має кілька значень.
 Калкан — різновид щита, поширений в Азії після монгольських завоювань.
 Калкан — риба родини калканових ряду камбалоподібних.

Топонім 

 Калкан — місто в Туреччині, частина Турецької рив'єри.
 Калкан — озеро в Учалинському районі Республіки Башкортостан (РФ).
 Калкан — одна з назв річки Хастах, притоки Індигирки (Якутія, РФ).